Venustempel sind der Venus geweihte Heiligtümer. Bekannt sind unter anderem

im Römischen Reich:
 Venustempel (Baiae)
 Venustempel (Pompeji)
 Tempel der Venus und der Roma, Rom
 Tempel der Venus Genetrix, Rom

Weitere:
 Venustempel (Wörlitzer Park), Staffagebau
 Venustempel, ein Monopteros im Park von Schloss Linderhof

Siehe auch 
 Im Tempel der Venus

Liste (Tempel nach Name)